Inspector steht für:
 eine veraltete Schreibweise für Inspektor
 ein Dienstgrad, siehe beispielsweise unter Dienstgrade der britischen Polizei oder Dienstgrade der australischen Polizei

Siehe auch:
 Der Inspektor